DOA bzw. D.O.A. steht als Abkürzung für:

 Dead On Arrival, ein Code im amerikanischen Rettungsdienst, abgeleitet die Dead-On-Arrival-Garantie oder Markteinschätzung
 Dead or Alive (Computerspiel), ein Videospiel
 Department of Airports, thailändische Regierungsabteilung unter dem Verkehrsministerium
 Deutsch-Ostafrika, eine Kolonie des Deutschen Kaiserreiches
 Deutscher Olympischer Ausschuss
 eine Single der Band Diablo (Band)
 doa (Band), eine japanische Rockband
 Opfer der Unterwelt, ein Film von 1950 (D.O.A. im Original)
 D.O.A. (Band), eine kanadische Punkband
 D.O.A. – A Rite of Passage, ein Dokumentarfilm von 1980
 D.O.A. – Bei Ankunft Mord, ein Film von 1988
 D.O.A. – Dead or Alive, ein Actionfilm von 2006
 Dogs on Acid, ein Forum für Drum and Bass
 Drugs of abuse, Wirkstoffe mit Missbrauchspotential
 eine Single der Band Foo Fighters
 eine Single der Band Loverboy (Band)
 Dioctyladipat, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Carbonsäureester 
 Powiat Oławski in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

DOA ist der Name folgender Person:
 DOA (Autor) (* 1968) französischer Spieledesigner und Krimiautor (Pseudonym)

Doa bezeichnet folgende geographische Begriffe:
 Doa (Fluss), Fluss in Frankreich, Département Vaucluse
 Doa (Mosambik), Verwaltungsbezirk im Distrikt Mutarara, Provinz Tete, Mosambik

Abkürzung